Вацлавек () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Вацлавек, Бедржих (1893—1943) — чехословацкий литературный критик, журналист и марксистский эстетик, деятель Коммунистической партии Чехословакии.
 Вацлавек, Матвей (1842—1908) — чешско-моравский историк, географ, этнограф, писатель.